Кли́ффорд Фре́дерик Бо́рленд (; ) — американский легкоатлет, специалист по бегу на короткие дистанции. Выступал за сборную США по лёгкой атлетике в 1940-х годах, чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне в программе эстафеты 4 × 400 метров.

Биография 
Клифф Борленд родился 1 января 1921 года в Лос-Анджелесе, США. Его отец был американцем, а мать — немкой.

Впервые принял участие в соревнованиях по бегу в 1932 году. Занимался лёгкой атлетикой во время учёбы в старшей школе Venice High School и в Университете Южной Калифорнии, где был подопечным известного тренера Дина Кромуэлла. Побеждал на чемпионате Любительского спортивного союза США в беге на 400 метров и на чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта в беге на 440 ярдов в 1942 и 1943 годах.

Во время Второй мировой войны некоторое время проходил службу в Военно-морских силах США, был капитаном танкового десантного корабля.

После войны возобновил спортивную карьеру и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне. В беге на 200 метров попасть в число призёров не смог, показав в финале пятый результат, тогда как в эстафете 4 × 400 метров вместе с партнёрами по команде Артуром Харнденом, Роем Кокраном и Мэлом Уитфилдом занял первое место и тем самым завоевал золотую олимпийскую медаль.

По окончании лондонской Олимпиады завершил спортивную карьеру, решив попробовать себя в региональной политике. Позже работал в сфере страхования и ипотечного кредитования.

Умер 1 февраля 2018 года в Санта-Монике в возрасте 97 лет. Причиной смерти послужили осложнения, вызванные пневмонией.

Примечания

Ссылки 
 
 Клиффорд Фредерик Борленд  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Бегуны на короткие дистанции США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1948 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Умершие от пневмонии